Болесла́в Миха́йлович Карло́вский (10 июня 1926, Киев — 8 апреля 1990) — украинский советский скульптор, член Союза художников УССР (1974).

Участник Великой Отечественной войны, награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1954 году закончил Киевский художественный институт. Работал в жанре станковой и монументальной скульптуры.

Творчество

Памятники 
 Памятник советским воинам-освободителям в Ковеле. В соавторстве с В. П. Винайкиным, В. К. Жигулиным (1977)
 Бюст Т. Г. Шевченко в Житомире. Скульптор Б. М. Карловский, архитектор архитектор П. Н. Бирюк (бронза, 1979).
 Памятник В. И. Ленину в Евпатории. Скульптор Б. М. Карловский, архитектор А. И. Агасиев (бронза, 1984).

Скульптурные композиции 
 «Труд» на станции метро «Днепр» в Киеве (оргстекло, 1960, железобетон, 1964, в соавторстве с Э. М. Кунцевичем).
 Барельеф В. И. Ленина на станции метро «Октябрьская» (ныне — «Берестейская» в Киеве (бронза, 1971, демонтирован в начале 1990-х годов)

Семья 
 Сын — Михаил Карловский (род. 25.05.1968) — художник, член Национального союза художников Украины (с 1995).

Изображение

Примечания

Литература 
 Головко Г. В., Коломиец Н. С. Киевский метрополитен. — , Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР, 1963. — С. 35
 Заремба Ф. М., Целиковская Т. А., Марченко М. В. Киевский метрополитен. — Изд. 2-е. — : Будівельник, 1980. — 168 с., ил.  

 Карловский Болеслав Михайлович [Изоматериал] : лич. лист чл. СХ УССР. — К. : [б. и.], 1974. — 1 л. // .

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы СССР
Скульпторы Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Скульпторы Киева